Джо́рдж А́ндерсон (): Андерсон, Джордж Бургвейн (1831—1862) — американский военный, генерал армии Конфедерации во время гражданской войны в США.
 Андерсон, Джордж Томас (1824—1901) — американский офицер, генерал армии Конфедерации во время гражданской войны в США.
 Андерсон, Джордж Уолтер (1891—1959) — английский футболист.